Mikal est le deuxième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Ailes d'Alexanne. Il est paru le  aux éditions Guy Saint-Jean au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Après avoir débarrassé des démons, Alexei continue à être hanté par les mauvais traitements qu'il a reçus quand il était à la secte de la montagne. 

De son côté, depuis qu'elle habite chez sa tante, Alexanne apprend de plus en plus à mieux connaitre les pouvoirs dans le monde des fées. Cependant, comme elle ne maitrise pas très bien les pouvoirs de fée, sans le vouloir, elle force son oncle dans une situation gênante en lui présentant une femme qu'il a connue dans une vie antérieure. 

Les Ailes d'Alexanne
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2010
2010 en fantasy